Kings Tournament 2017 — міжнародний шаховий турнір зі швидких та блискавичних шахів, що проходив у Медіаші з 26 по 28 листопада 2017 року.

Швидкі шахи 
Контроль часу:  15 хвилин + 10 секунд за зроблений хід.

Чоловіки 
Категорія турніру — XVIII (середній рейтинг — 2684).

Жінки 
Категорія турніру — IX (середній рейтинг — 2464).

Блискавичні  шахи 
Контроль часу:  5 хвилин + 3 секунди за зроблений хід з 5-ти хвилинною перервою між партіями.

Чоловіки
Категорія турніру — XVIII (середній рейтинг — 2699).

Жінки
Категорія турніру — VII (середній рейтинг — 2420).

Посилання 
 Результати турніру на chessbase.com 
 Результати турніру на chesspro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2017
Kings Tournament (шаховий турнір)
Листопад 2017